Porte de France steht für folgende französischen Gemeindeverbände:

 Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France im Département Moselle
 Communauté d’agglomération Roissy Porte de France im Département Val-d’Oise
 Communauté de communes Porte de France Rhin Sud im Département Haut-Rhin

Portes de France steht für folgende französischen Gemeindeverbände:

 Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville im Département Moselle
 Communauté de communes Portes de France (Ardennes) im Département Ardennes